SQL/PSM — стандарт для SQL/Persistent Stored Modules (постоянно хранимые модули), разработанный Американским национальным институтом стандартов (ANSI) в качестве расширения SQL. Впервые был принят в 1996. Стандарт поддерживает процедурное программирование в дополнение к выражениям запроса языка SQL.

Расширение SQL/PSM закреплено стандартом ISO/IEC 9075-4:2003. SQL/PSM стандартизирует процедурное расширение для SQL, включая управление потоком выполнения, обработку условий, обработку флагов состояний, курсоры и локальные переменные, а также присваивание выражений переменным и параметрам. Более того, SQL/PSM формализирует объявление и поддержку постоянных подпрограмм языков баз данных (например, «хранимых процедур»).

См. также 
 SQL
 SQL:2003

Примечания

Дополнительные источники 
 Некоторые примеры SQL/PSM-функций  

Стандарты языка SQL
Языки программирования баз данных
Языки программирования, появившиеся в 1990-х годах